Ел Хенерал има више значења:

 Ел Хенерал, Ел Лагартихал (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Хенерал, Рестауранте (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Хенерал (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику